Christian Alifax (1950-), karatéka français.

Voir aussi 

 .